Verșești se poate referi la:
 Localități din România
 Verșești, Bacău
 Verșești, Neamț

Vezi și 
 Vărșeț
 Vârșeț (Vršac)

Toponime românești
Toponime slave